Женевуа́ ( и ) — французская фамилия и топоним

Персоналии 
 Женевуа, Морис (1890—1980) — французский писатель.
 Женевуа, Ромен (род. 1987) — гаитянский футболист, защитник французского клуба «Ницца».
  (1944—2012) — французская журналистка, дочь Мориса Женевуа.

Топонимы 
  — историческая провинция Савойского герцогства.

Составные названия 
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — коммуна во Франции в департаменте Верхняя Савойя, в регионе Овернь—Рона—Альпы.
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — округ во Франции в департаменте Верхняя Савойя, в регионе Овернь—Рона—Альпы.
 Сен-Жюльен-ан-Женевуа — кантон во Франции в департаменте Верхняя Савойя, в регионе Овернь—Рона—Альпы.